Biografies:
 Albert Kellogg (1813-1887), metge i botànic estatunidenc conegut com a autoritat taxonòmica amb l'abreviatura Kellogg
 Elija Kellogg (1813-1901), sacerdot estatunidenc autor de Spartacus to the Gladiators at Capua, obra de lectura per a moltes generacions d'escolars del seu país
 Frank Billings Kellogg (1856-1937), advocat i polític nord-americà, Premi Nobel de la Pau el 1929
 John Harvey Kellogg, metge estatunidenc fundador de la Kellogg Company
 Kellogg Casey (1877-1938), tirador nord-americà que guanyà dues medalles de tir als Jocs Olímpics d'estiu de 1908
 Minnie Kellogg (1880-1949), lingüista i activista iroquesa
 Vernon Myman Lyman Kellogg (1867-1937), entomòleg americà conegut com a autoritat taxonòmica amb l'abreviatura V.M.L.Kellogg
 Virginia Kellogg (1907-1981), estatunidenca nominada a l'Oscar al millor guió original per les pel·lícules Al roig viu (1949) i Caged (1950)
 Will Keith Kellogg, fundador de Kellogg Company
 Clara Louise Kellogg (Sumterville, Carolina del Sud, 1842 - New Hartford, Connecticut, 1916), soprano estatunidenca
 Organitzacions:
 Kellogg Company, empresa agroalimentària estatunidenca
 Kellogg School of Management, centre educatiu de la Northwestern University d'Evaston (Illinois)
 Miscel·lània:
 Pacte Briand-Kellogg, o Pacte de París, conveni signat el 1928 en què 15 països renunciaven a la guerra com a forma per solucionar les seves desavinences
 Castor de Kellogg (Castor californicus), espècie extinta de rosegador